Сорок четвёртая симфония:

 Симфония № 44 (Гайдн), 1772
 Симфония № 44 (Хованесс), 1980

 0044